Серена Вільямс була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі зазнала поразки від 17-річної Марії Шарапової з рахунком 6–1, 6–4. ЗМІ назвали цю перемогу "найбільш приголомшливою несподіванкою, яку тільки можна пригадати". Здобувши цю перемогу, майбутня 1-ша ракетка світу Шарапова, вперше у своїй кар'єри увійшла до чільної десятки рейтингу WTA і стала третьою за історію наймолодшою серед жінок переможницею Вімблдону, поступаючись лише Лотті Дод і Мартіні Хінгіс). Також вона стала другою серед росіянок переможницею турнірів Великого шолома (після Анастасії Мискіної, яка виграла Відкритий чемпіонат Франції того самого року).

Вінус Вільямс, яка потрапляла до фіналу на чотирьох попередніх Вімблдонських турнірах і перемогла у 2000 та 2001 роках, зазнала найранішої своєї поразки від дебюту, у другому колі її несподівано обіграла Кароліна Шпрем.

Також це був останній турнір Великого шолома в одиночному розряді для колишньої 1-ї ракетки світу Мартіни Навратілової, якій організатори дали вайлд-кард. У свої 47 вона стала найстаршим гравцем за відкриту еру, кому вдалося виграти матч в основній сітці Вімблдону, після перемоги в першому колі.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Вімблдонський турнір 2004 on ITFtennis.com , the source for this draw

Вімблдонський турнір
2004 у тенісі